Чужая:
 Чужая (киносценарий)
 Чужая (фильм) — название нескольких кинофильмов.

См. также 
 Чужой
 Чужие